Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1989, але цього разу брала участь лише Шрайвер, яка виступала в парі з Бетсі Нагелсен.

Нагелсен і Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Бетсі Нагелсен /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (півфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Washington Doubles Draw 

Virginia Slims of Washington
Тур WTA 1989